Ла Палмита има више значења:

 Ла Палмита, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Палмита (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Палмита (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палмита (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палмита (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палмита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палмита (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палмита (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Палмита, Игнасио Ернандез Леза (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палмита (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Палмита (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Палмита (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палмита (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палмита (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палмита (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палмита (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палмита (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Палмита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Палмита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палмита, Ла Палмита де Сан Габријел (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палмита (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палмита (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палмита (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палмита (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палмита, Сан Хосе ла Палмита (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палмита (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмита (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмита (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмита (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмита (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмита (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмита (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмита, Ел Ахуаратадо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмита (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмита (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмита (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палмита (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палмита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палмита (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палмита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палмита, Ла Трампа (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палмита, Ла Палма (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палмита (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Палмита (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Палмита (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палмита (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палмита (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палмита (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палмита (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палмита (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палмита (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палмита (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палмита (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Палмита (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палмита (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палмита (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палмита (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палмита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палмита (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палмита (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палмита (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палмита (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палмита (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палмита (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палмита (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палмита (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палмита, Тепанкан (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палмита (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палмита (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палмита (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палмита (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палмита (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палмита (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику